Блехман Ілля Ізраїльович — фізик, спеціаліст в області нелінійних коливань та вібраційних процесів, а також в області механіки горних машин.
 Блехман Михайло Самійлович — український письменник, перекладач.